Klaus Schulze ist der Name folgender Personen:

* Klaus Schulze (Ruderer) (1928–2013), deutscher Ruderer
 Klaus Schulze (Wasserballspieler) (* 1936), deutscher Wasserballspieler 
 Klaus Schulze (1947–2022), deutscher Komponist, Musiker und Produzent
 Klaus Schulze (Maueropfer) (1952–1972), deutsches Todesopfer an der Berliner Mauer
 Klaus Schulze (Fußballspieler) (* 1954), deutscher Fußballspieler 
 Klaus Schulze (Filmemacher), deutscher Dokumentarfilmregisseur
 Klaus Schulze-Osthoff (* 1960), deutscher Molekularbiologe und Hochschullehrer
 Klaus Schulze Welberg (* 1961), deutscher Musiker, Komponist, Texter, Bassist, Comedy-Autor und Autor